Вирлиця — озеро на території Києва
 Вирлиця — станція Київського метрополітену